Le Temple (Gironde)
 Le Temple (Loir-et-Cher)

Desambiguações de topônimos